Ľuborča může znamenat:

 Ľuborča (Nemšová) – městská část města Nemšová, v okrese Trenčín,
 Ľuborča (potok) – potok na středním Pováží, v okrese Trenčín.